ambacht (handwerk): een vorm van handwerk of vaardigheid;
gilde (beroepsgroep), in sommige delen van de Nederlanden ambachten genoemd
ambacht (gebiedsnaam): een oude gebiedsnaam;
Ambacht (band): Nederlandstalige muziekband;
ambachtsheerlijkheid: een heerlijkheid van een ambachtsheer;
Het Ambacht Haalderen: pottenbakkerij